Юниорский турнир ФИФА 1951 — четвёртый юниорский чемпионат Европы по футболу, проходивший с 22 по 26 марта 1951 года во Франции. В турнире приняли участие 8 команд, что позволило избежать дополнительных раундов и сразу же сформировать сетку турнира. Победителем стала сборная Югославии.

Команды-участницы 
  Франция (страна-организатор)
  Австрия
  Англия
  Бельгия
  Нидерланды
  Северная Ирландия
  Швейцария
  Югославия

Четвертьфиналы

Утешительный турнир

Матч за 5-е место

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Статистика 

Футбол в Европе в 1951 году
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу во Франции
Март 1951 года
Чемпионаты Европы во Франции
Чемпионаты Европы в 1951 году
Спорт во Франции в 1951 году